747 — многозначный термин:
 747 — натуральное число семьсот сорок семь.
 747 — песня группы Saxon из альбома Wheels of Steel.
 Boeing 747 — авиалайнер компании Boeing.

В спорте

Хронология 
 747 год до н. э. — год VIII века до н. э.
 747 год — год VIII века.